Toma puede referirse a:
 Toma, etnia africana habla mandé que vive en el condado superior de Lofa, en Liberia.
 Toma, departamento de la provincia de Nayala, Burkina Faso. 
 Toma, ciudad y capital de la provincia de Nayala, Burkina Faso.
 Toma, ciudad del departamento de Tansila, provincia de Banwa en Burkina Faso. 
 Tōma, ciudad del distrito de Kamikawa (Ishikari), prefectura de Kamikawa en Hokkaido, Japón.
 Toma, ciudad de la provincia Nueva Bretaña del Este, Papúa Nueva Guinea.
 Toma, serie de televisión policial estadounidense emitida en ABC entre 1973 y 1974.
 «Toma», canción de Pitbull.
 «Toma», canción de Puscifer.
 Toma, cada una de las veces que se fotografía o filma un plano en el cine.
 Toma, forma de protesta o reivindicación territorial, conocida en otros lugares como encierro, que consiste en la ocupación de un edificio o terreno como medida de presión. 
 Tōma, término kendo que significa «larga distancia».
 Toma descartada, toma o escena de una película o programa de televisión, que ha sido filmada pero no es usada en la edición final.

Véase también
Ocupación
Tomas
Tomar